Вејлс има више значења:
 Вејлс (Јута)
 Вејлс (Аљаска)
 Вејлс (Висконсин)
 Вејлс (Северна Дакота)